Лонгвью () — топоним:

Населённые пункты 
 Лонгвью (Вашингтон)
 Лонгвью (Техас)